

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martind“ beginnt.

Martind 



Martinda 
 Martindahl, Glenn (* 1957), schwedischer Fußballspieler
 Martindale, Gillian (* 1974), barbadische Fußballschiedsrichterin
 Martindale, Henry C. (1780–1860), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Martindale, John (1815–1881), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Armeeoffizier und Politiker
 Martindale, Margo (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin
 Martindale, Wink (* 1934), US-amerikanischer Fernsehmoderator und Diskjockey

Martinde 
 Martindell, Anne Clark (1914–2008), US-amerikanische Diplomatin und Politikerin (Demokraten)